Музеї Голокосту — установи, що займаються збиранням, вивченням, зберіганням і експонуванням предметів, а також просвітницької та популяризаторської діяльністю в галузі сучасної історії на тему Голокосту. Такі музеї існують у багатьох країнах, найвідоміші з них це Національний меморіал катастрофи і героїзму Яд Вашем в Єрусалимі і американський Меморіальний музей Голокосту у Вашингтоні.

Найбільше музеїв Голокосту розташовано в США — близько 90.

В Україні 
В Україні існує Музей "Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні" в Дніпрі, а також "Харківський музей Голокосту" в Харкові.

Музеї за типом
Музеї Голокосту